Мария Клеменса Сташевская (, 30.07. 1890 г. в Польше — 27.07. 1943 г. в концлагере Аушвиц) — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 
Родилась в 1890 году в Злочеве. Её родители были Чарльз и Мэри Казинскис. Она выросла в большой семье — у неё было 12 братьев и сестер.

В 1921 году вступила в монашескую женскую конгрегацию «Сёстры- урсуланки Римской Унии» в Кракове, приняв монашеское имя Мария Клеменса. Жила в монастырях в Закопане, Станиславове, Ченстохове, Гдыне.

Во время Второй мировой войны, при оккупации Польши немецкими войсками, помогала бедным, раненым, укрывала евреев от преследований. 26 января 1943 года была арестована гестапо и депортирована в лагерь смерти Аушвиц. Её регистрационный номер в лагере — 38102.

Память 
13 июня 1999 года был беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.
День памяти — 12 июня.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Католические блаженные
Католические святые
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Освенцим
Святые Польши